Статья 15 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) позволяет договаривающимся государствам отступать от определенных прав, гарантированных Конвенцией, во время «войны или другого чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации».

Условия 
Допустимые отступления в соответствии со статьей 15 должны соответствовать трем основным условиям:

 должно произойти чрезвычайное положение, угрожающее жизни нации;
 любые меры, принимаемые в ответ, должны "строго требоваться остротой ситуации"; и
 меры, принимаемые в ответ на это, должны соответствовать другим обязательствам государства по международному праву.

Помимо этих основных требований, отступление должно быть разумным с процедурной точки зрения. Должно быть официальное объявление об отступлении и уведомление об отступлении и любых принятых в соответствии с ним мерах, а о прекращении отступления необходимо сообщить Генеральному секретарю Совета Европы. 

По состоянию на 2016 год восемь государств-членов когда-либо ссылались на отступления.  Суд вполне снисходительно признает отступления государства от Конвенции, но применяет более тщательную проверку при принятии решения о том, являются ли меры, принимаемые государствами в рамках отступления, «строго необходимыми в соответствии с остротой ситуации». Таким образом, в A. против Соединенного Королевства, Суд отклонил иск о том, что отступление, поданное британским правительством в ответ на теракты 11 сентября, было недействительным, но затем пришел к выводу, что меры, принятые Соединенным Королевством в соответствии с этим отступлением, были несоразмерными. 

Для того чтобы отступление было действительным, необходимо, чтобы оно:

 было вызвано фактическими или неизбежными, при этом государствам не нужно ждать, пока разразятся стихийные бедствия, прежде чем принимать превентивные меры; 
 вовлекало всю нацию, хотя угроза, ограниченная конкретным регионом, может рассматриваться как «угроза жизни нации» в этом конкретном регионе; 
 угрожало продолжению организованной жизни общества; 
 в исключительных случаях, когда меры и ограничения, разрешенные Конвенцией, были бы «явно недостаточными» для устранения чрезвычайной ситуации.

Дела 
Примеры таких отступлений включают:

 В деле Греции (Greek case) 1969 года Европейская комиссия по правам человека постановила, что отступление было недействительным, поскольку предполагаемая коммунистическая подрывная деятельность не представляла достаточной угрозы.  На сегодняшний день это единственный раз, когда система Конвенции отклонила попытку отступления. 
 Операция «Деметриус» (Demetrius) - интернированные без суда и следствия арестованные в ходе операции «Деметриус» не могли жаловаться в Европейскую комиссию по правам человека на нарушения статьи 5, поскольку 27 июня 1975 года Великобритания направила в Совет Европы уведомление о том, что имело место "государственное чрезвычайное положение по смыслу статьи 15 (1) Конвенции". 

Разрешительный подход Суда к чрезвычайным ситуациям вызвал критику в академических кругах, утверждая, что он должен уделять больше внимания обоснованности отступлений, чтобы предотвратить их использование в качестве оговорки о защите прав человека.

Рекомендации 

Страницы с непроверенными переводами
Конвенция о защите прав человека и основных свобод